Het seizoen 1995/96 van de Nederlandse overgangsklasse hockey bij de heren heren had EHV en Groningen als kampioenen. Zij promoveerden rechtstreeks naar de hoofdklasse 1996/97. 

Leiden, Concordia, Leusden en Geel-Zwart degradeerden rechtstreeks naar de eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Hockey in 1995
Hockey in 1996
Overgangsklasse hockey